Garthe ist:

 ein Ort der Gemeinde Emstek, siehe Garthe (Emstek)
 der deutsche Name des polnischen Ortes Ogrody (Święciechowa)

Garthe ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Garthe (1796–1876), Philosoph und Lehrer
 Henriette Garthe (1841–1921), deutsche Opernsängerin
 Marc Garthe (* 1966), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Margarethe Garthe (1891–1976), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Stefan Garthe (* 1966), deutscher Biologe und Präsident der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

Siehe auch:
 Garth
 Garte (Begriffsklärung)